«Джин Грин — неприкасаемый: Карьера агента ЦРУ GB № 014» — книга, написанная в соавторстве тремя писателями (Василий Аксёнов, Овидий Горчаков и Григорий Поженян) под общим псевдонимом Гривадий Горпожакс. Написана в 1969—1970 годах, впервые опубликована в 1972 году.

Представляет собой роман-пародию на шпионский боевик и вместе с тем всерьёз затрагивает аспекты социально-политического и военного противостояния социалистического лагеря и западного мира, а также имеет антивоенную направленность. Книга имела большую популярность в Советском Союзе. 
В связи с эмиграцией в 1980 году одного из авторов (Василия Аксёнова) была изъята из свободного обращения и не переиздавалась до 1990 года. 

Как утверждали авторы в предисловии, написанном от имени вымышленного автора — Гривадия Ли Горпожакса, — роман «приключенческий, документальный, детективный, криминальный, политический, пародийный, сатирический, научно-фантастический и, что самое главное, при всём при этом реалистический». 

Роман написан с использованием трафаретных стилистических клише, принятых писателями, работающими в перечисленных в предисловии жанрах. При этом читателю, не владеющему знаниями об описываемых в нём социально-культурных и политических реалиях 1960-х годов, может быть непросто определить, где пародия переходит в откровенное издевательство и начинает пародировать сама себя.

Гривадий Горпожакс 
Коллективный псевдоним образован из имён и фамилий трех авторов: «Гривадий» — Григорий, Василий, Овидий; «Горпожакс» — Горчаков, Поженян, Аксёнов.

«Джин Грин — неприкасаемый» — единственное совместное произведение авторов. В конце предисловия авторы ясно дают понять, откуда взялось имя:...Преодолев последнюю страницу романа, читатель увидит длинный перечень различных городов и стран, по которым змеился бикфордов шнур моего вдохновения. Но где бы я ни был, душа моя всегда в России, где живут три моих терпеливых переводчика: Василий Аксёнов, Овидий Горчаков, Григорий Поженян.

Спасибо за всё.

Гривадий Ли Горпожакс, эсквайр

Сюжет 
Американский врач Джин Грин (он же Евгений Гринёв, сын русского эмигранта — белогвардейца), тяготится жизнью нью-йоркского обывателя, в которой ничего не происходит, и мечтает о невероятных приключениях в стиле романов и фильмов о Джеймсе Бонде. 
Жизнь Джина Грина начинает стремительно меняться в тот день, когда он узнаёт о трагической гибели своего отца, Павла Гринёва, застреленного в его собственном доме гангстером русского происхождения по имени Лефти Лешаков. Становясь участником прежде совершенно непредставимых событий, Джин Грин попадает в центр шпионского заговора работников ЦРУ (бывших нацистов — эсэсовцев), проходит курс подготовки спецвойск «зелёных беретов», участвует в войне во Вьетнаме, забрасывается со шпионским заданием в СССР, где узнаёт об истинных намерениях своего начальства.

В СССР у Джина Грина происходит психологический перелом, и он начинает действовать против бывших соратников — к антивоенным настроениям и ностальгическим чувствам к родине предков — России у него прибавляется повод личной мести (ЦРУ оказалось причастно к гибели отца Джина). Джин пытается убить своего непосредственного начальника и давнего друга — майора Лота (Лотар фон Шмеллинг унд Лотецки), оказавшегося закоренелым нацистом и использовавшего ресурсы ЦРУ в личных (весьма неблаговидных) целях.

См. также 
 Холодная война

Литература 
 
 

Литературные произведения по алфавиту
Романы 1972 года
Вымышленные военные
Коллективные романы